Calpurnius war der Gentilname (nomen gentile) des römischen Geschlechts der Calpurnii (gens Calpurnia), deutsch Calpurnier. Die plebejische Familie trat seit dem Ersten Punischen Krieg in Erscheinung; den ersten Konsul stellte sie im Jahr 180 v. Chr. Bedeutendster Zweig der Familie waren die Calpurnii Pisones.

Bekannte Namensträger:

Calpurnii Pisones::

andere:

 Lucius Calpurnius Fabatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Calpurnius Festus, römischer Maler
 Lucius Calpurnius Honoratus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Calpurnius Bibulus, Konsul 59 v. Chr.
 Lucius Marcius Celer Marcus Calpurnius Longus, Suffektkonsul 144
 Marcus Calpurnius Sabinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Calpurnius Seneca, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Servius Calpurnius Domitius Dexter, Konsul 225 n. Chr.
 Marcus Calpurnius Flamma, Kriegstribun 258 v. Chr.
 Calpurnius Siculus: Titus Calpurnius Siculus, Dichter im 1. Jahrhundert n. Chr.
 Gaius Calpurnius Flaccus, römischer Suffektkonsul
 Gaius Bellicius Calpurnius Torquatus, Konsul 148 n. Chr.
 Lucius Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas, Konsul 94 n. Chr.
 Publius Calpurnius Atilianus, Konsul 135
 Publius Calpurnius Macer Caulius Rufus, römischer Suffektkonsul (103)
 Publius Calpurnius Victor, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Sextus Calpurnius Agricola, römischer Suffektkonsul

Für die weiblichen Angehörigen des Geschlechts siehe Calpurnia.

Einzelnachweise

Literatur 
 Iris Hofmann-Löbl: Die Calpurnii. Politisches Wirken und familiäre Kontinuität. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1996 (Europäische Hochschulschriften. Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 705), 398 S.; zugleich: Diss.phil. Universität Gießen 1994 – ISBN 3-631-49668-0

 
Römisches Geschlecht